Ulrich Widmaier ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Widmaier (Jurist) (* 1943), deutscher Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Ulrich Widmaier (Politikwissenschaftler) (1944–2008), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer